Ура́йкинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Старомайнского района Ульяновской области. Административный центр — село Татарское Урайкино.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 3 населённых пункта: 2 села и 1 деревня.

Примечания

Источники 
 Старомайнский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Старомайнского района